Anyang bezeichnet:

 Anyang (Ethnie), eine Ethnie in Westkamerun;
 Anyang (Henan) (安陽市 / 安阳市),  eine bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Henan;
 Anyang (Kreis) (安阳县), einen im Gebiet der chinesischen Stadt gelegenen Kreis;
 Anyang (Du’an) (安阳镇), eine Großgemeinde im Autonomen Kreis Du’an des Autonomen Gebiets Guangxi in der Volksrepublik China;
 Anyang (Yunyang) (安阳镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Yunyang von Shiyan in der chinesischen Provinz Hubei;
 Anyang (Chun’an) (安阳乡), eine Gemeinde im Kreis Chun’an in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Anyang (Ganzhou) (安阳乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Ganzhou von Zhangye in der chinesischen Provinz Gansu
 Anyang (Shunping) (安阳乡), eine Gemeinde im Kreis Shunping in der chinesischen Provinz Hebei
 Anyang (Rui’an) (安阳街道), ein Straßenviertel der Stadt Rui’an in der chinesischen Provinz Zhejiang;
 Anyang (Südkorea), eine Stadt in Südkorea.